Papera, femminile di Papero
 Papera, sinonimo di Gaffe 
 Nonna Papera
 Papera di gomma

Note